Okręty US Navy o nazwie USS  "Avocet":
 Pierwszy "Avocet" (AVP-4) był trałowcem typu Lapwing. Nosił wcześniej nazwę Minesweeper No. 19. W służbie, z przerwami, w latach 1918-1945.
 Drugi "Avocet" (AMCU-16) był wcześniej dużą barką desantową piechoty typu LCI-351. Przerobiony po II wojnie światowej na trałowiec. W służbie łącznie, z przerwami, w latach 1944-1955.

Avocet